Kleinenberg steht für folgende Orte:

Stadtteile:
 Kleinenberg (Bad Pyrmont) in Bad Pyrmont, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Kleinenberg (Lichtenau) in Lichtenau, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Kleinenberg (Solingen) in Solingen, Nordrhein-Westfalen

Berg:
 Oberer Kleinenberg (396,4 m), im Eggegebirge bei Kleinenberg, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen mit Naturschutzgebiet Oberer Kleinenberg

Burgstall:
 Burg Kleinenberg, bei Kleinenberg, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen

Kleinenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Sander Kleinenberg (* 1971), niederländischer DJ und Musikproduzent
 Sergei Jewgenjewitsch Kleinenberg (1909–1968), sowjetischer Meeresbiologe
 Nikolai Kleinenberg (1842–1897), russischer Zoologe

Siehe auch:
 Kleinberg
 Kleineberg